Konak (bouwwerk), een groot huis in Turkije en het voormalige Ottomaanse Rijk, vaak een officiële residentie
 Konak (Çankırı), een dorp in Turkije
 Konak (district), een district van de Turkse provincie İzmir en een wijk van de Turkse stad İzmir
 Konak (Hakkâri), een dorp in de Turkse provincie Hakkâri, als Qodchanis zetel van de patriarchen van de Assyrische Kerk van de 17e eeuw tot 1915
 Konak (İzmir), een wijk van de Turkse stad İzmir en district van de Turkse provincie İzmir
 Konak (Sečanj), een dorp in de Servische gemeente Sečanj
 Asmalı Konak, een Turkse soapserie